Финал Кубка УЕФА 2002 года — финальный матч розыгрыша Кубка УЕФА 2001/02, 31-го сезона в истории Кубка УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 8 мая на стадионе «Фейеноорд» в Роттердаме. В матче встретились нидерландский «Фейеноорд» и немецкая «Боруссия Дортмунд». Финал завершился победой «Фейеноорда». Для голландской команды этот трофей стал вторым в истории.

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок УЕФА 2001/2002

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

2002
Кубок УЕФА
Май 2002 года
Лига Европы УЕФА 2002
Международные спортивные соревнования в Роттердаме
Международные соревнования по футболу в Нидерландах
Спорт в Нидерландах в 2002 году
События 8 мая